

Persone
Ada Natali (1898-1990) – politica italiana, prima donna sindaco in Italia
Antonio Natali (1921-1991) – politico italiano
Athos Rogero Natali (1881-1976) – pittore, scenografo e attore italiano
Cesare Natali (1979) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore
Daniele Natali (1973) – attore e doppiatore italiano
Germano Natali – truccatore ed artista degli effetti speciali italiano
Gino Natali (1950) – ex cestista e dirigente sportivo italiano
Giovanni Battista Natali (1698-1768) – scultore e pittore italiano
Giulia Natali (2002) – cestista italiana
Giulio Natali (1875-1965) – accademico, saggista e storico della letteratura italiano
Giulio Matteo Natali (1702-1782) – vescovo cattolico italiano
Giuseppe Natali (1961) – ex cestista italiano
Lorenzo Natali (1922-1989) – politico e partigiano italiano
Luigi Natali (1915-2013) – politico e avvocato italiano
Nicola Natali (1988) – cestista italiano
Nuccia Natali (1907-1963) – cantante italiana
Pietro de' Natali (1330 circa-prima del 1406) – vescovo e umanista italiano
Renato Natali (1883-1979) – pittore italiano, fratello di Athos Rogero
Roberto Natali (1958) – diplomatico italiano
Rosella Masseglia Natali, pseudonimo di Rossella Masseglia Natali (1943-2013) – cantante italiana
Sonia Natali (1951) – cantante italiana
Umberto Natali e Amina Nuget – coniugi, benefattori italiani, insigniti del titolo di Giusto tra le Nazioni
Valiano Natali (1918-2000) – tenore italiano
Vincenzo Natali (1969) – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo, attore statunitense naturalizzato canadese

Altro
Forte Tre Natali – struttura difensiva costiera situata a Porto Santo Stefano
Natali – famiglia ragusea
Natali – cantante russa
Natalì – secondo album di Umberto Balsamo, pubblicato nel 1975
Stadio Maurizio Natali – impianto sportivo di Colleferro, città metropolitana di Roma Capitale